Der Name Kildare bezeichnet:

 eine Grafschaft in der Republik Irland, siehe County Kildare
 eine Stadt in dieser Grafschaft, siehe Kildare (Stadt)
 eine Fernsehserie aus den Jahren 1961–1966, siehe Dr. Kildare
 einen Ort in Südafrika, siehe  Malamule; bis 2008 Kildare

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kildare (Texas)
 Kildare (Oklahoma)
 Kildare (Wisconsin), Town(ship) im Juneau County
 Kildare Township (Minnesota)
 Kildare Township (Oklahoma)